Stazione di San Pietro a Carlazzo
 Stazione di San Pietro a Laion
 Stazione di Roma San Pietro a Roma
 Stazione di San Pietro a San Pietro, Scafati
 Stazione di San Pietro a San Pietro (San Pietro-Vertoiba) in Slovenia